

Sigle 
 Latino sine flexione – una lingua artificiale inventata nel 1903 dal matematico italiano Giuseppe Peano
 Load Sharing Facility – software di Platform Computing 
 Lingua dei segni francese – una lingua parlata nelle comunità sorda in Francia, Svizzera e nei Paesi francofoni

Codici 
 LSF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto militare Lawson Army Airfield presso Columbus, (Stati Uniti d'America)

Musica 
 L.S.F. – singolo dei Kasabian del 2004